

Patronyme 

 Anja Snellman-Orma (1954- ) est un écrivain finlandais
 Johan Vilhelm Snellman (1806 -1881) est un philosophe, journaliste et homme d'État finlandais.
 Ville Snellman (1981- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais

Toponyme 

 

Homonymie de patronyme finnois